Морфу:
 Морфу — залив.
 Морфу — город.

См. также 
 Морф